John O’Donoghue ist der Name folgender Personen:
* John O’Donoghue (Politiker) (* 1956), irischer Politiker
 John Kingston O’Donoghue (1894–1976), britischer Diplomat

Siehe auch:
 John Donoghue